Чащины — название населённых пунктов в России:

 Чащины — посёлок в Холмогорском районе Архангельской области.
 Чащины — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Чащины — деревня в Оричевском районе Кировской области.